Grundschöttel steht für:

 Grundschöttel (Wetter), eine Gemarkung im Ortsteil Volmarstein der Stadt Wetter (Ruhr), Nordrhein-Westfalen
 Eduard Grundschöttel (1838–1906), deutscher Jurist im Kirchendienst